Třeboň heißt der Ort
 Třeboň in Tschechien

Trebon ist der Familienname von
Ryan Trebon (* 1981), US-amerikanischer Cyclocrossfahrer